Loustau ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Loustau (auch Christian Lousteau), Schauspieler 
 Félix Loustau (1922–2003), argentinischer Fußballspieler
 Jean-Marc Loustau (* 1958), französischer Schachkomponist
 Juan Carlos Loustau (* 1947), argentinischer Fußballschiedsrichter
 Patricio Loustau (* 1975), argentinischer Fußballschiedsrichter 

Siehe auch:
 Lousteau